Guillermo Gaviria puede referirse a:

 Guillermo Gaviria Echeverri (1923-2014), político empresario y periodista colombiano.
 Guillermo Gaviria Zapata (1948- ), político y contador colombiano.
 Guillermo Gaviria Correa (1962-2003), político e ingeniero colombiano.